Helga Pedersen (1911-1980), magistrate et femme politique danoise ;
 Helga Pedersen (née en 1973), femme politique norvégienne.